Victoria Padial Hernandez (ur. 10 sierpnia 1988 w Grenadzie) – hiszpańska biathlonistka. Zadebiutowała w biathlonie w rozgrywkach juniorskich w roku 2007.

Starty w Pucharze Świata rozpoczęła zawodami w Pjongczangu w roku 2009 zajmując 107. miejsce w sprincie. Jej najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze świata to 20. miejsce w sprincie w Pokljuce w sezonie 2013/14.

Podczas Mistrzostw świata juniorów w roku 2007 w Martello zajęła 64. miejsce w sprincie i 67 w biegu indywidualnym. Na Mistrzostwach świata juniorów w roku 2008 w Ruhpolding zajęła 26. miejsce w biegu indywidualnym, 53 w sprincie i 46 w biegu pościgowym. Na Mistrzostwach świata juniorów w roku 2009 w Canmore zajęła 40. miejsce w biegu indywidualnym, 38 w sprincie oraz 38 w biegu pościgowym.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Hiszpańscy olimpijczycy
Biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1988